Breeders steht für:
 The Breeders, eine amerikanische Alternative-Rock-Band
 Breeders (1986) ist ein 1986 erschienener, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Tim Kincaid
 Breeders (Fernsehserie), eine amerikanisch-britische Comedy-Serie von und mit Martin Freeman